Villa del Parque, barrio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Villa del Parque, localidad de la provincia de Río Negro, Argentina.
 Villa del Parque, localidad de la provincia de Mendoza, Argentina.